Fort Henry bezeichnet folgende Gebäude und Orte

im Vereinigten Königreich:
Fort Henry (Dorset), einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg in Studland Bay in Dorset.
Fort Henry (Jersey), ein Küstenfort aus dem 18. Jahrhundert auf der Kanalinsel Jersey.

in den Vereinigten Staaten von Amerika:
Fort Henry (Missouri), eine politische Gemeinde.
Fort Henry (North Dakota), ein Fort aus dem 19. Jahrhundert südwestlich von Williston (North Dakota).
Fort Henry (Tennessee), den Ort der Schlacht um Fort Henry im amerikanischen Bürgerkrieg 1862.
Fort Henry (Virginia), ein Fort aus dem 17. Jahrhundert in der Nähe von Petersburg (Virginia).
Fort Henry (West Virginia), ein Fort aus dem 18. Jahrhundert in der Nähe von Wheeling (West Virginia).

in Kanada:
Fort Henry (Ontario), eine Geschützbatterie in Kingston (Ontario) zum Schutz der Werftanlagen und der Einfahrt zum Rideau Canal.